È stata la prima edizione del torneo.

In finale Nuria Párrizas Díaz ha sconfitto Wang Xinyu con il punteggio di 7-6(2), 6-3.

Teste di serie 

  Ann Li (quarti di finale)
  Nuria Párrizas Díaz (Campionessa)
  Madison Brengle (quarti di finale)
  Zheng Saisai (semifinale)

 Lauren Davis (quarti di finale)
 Renata Zarazúa (secondo turno)
 Beatriz Haddad Maia (quarti di finale)
 Wang Xinyu (finale)

Wildcard 

  Elsa Jacquemot (primo turno)
  Elvina Kalieva (primo turno)

 Katrina Scott (primo turno)
 Peyton Stearns (primo turno)

Qualificate 

  Louisa Chirico (secondo turno)
  Alexa Glatch (secondo turno)

 
  Priscilla Hon (secondo turno)
  Danielle Lao (primo turno)

Lucky loser 

  Dalila Jakupovič (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Columbus Challenger 2021